Стефан Бенедетти (, родился 15 февраля 1951 во Франции) — основатель и глава Европейского Айкидо Мутокукай, шихан, 7 дан.

Биография 

Учился в школе в Экс-Ан-Провансе, там же закончил и Университет. Второе высшее образование получил в Парижском Университете, где изучал японскую, китайскую и индийскую философию, фонетику и историю религии.

Практиковать айкидо начал в 1966 году. До этого с пяти лет занимался дзюдо. В 1969 получил первый дан. Девять лет жил в Японии, где помимо бизнеса, занимался изучением айкидо. Два года на юге страны в горах занимался у Нанака-сэнсэя, семь лет изучал Айкидо у Кобаяси-сэнсэя в Осаке. С 1984 года являлся личным секретарем и переводчиком Тамура-сэнсэя (8 дан Айкикай). Оказывал содействие подготовке и изданию двух книг Тамура-сэнсэя. Написал «Книгу для начинающих».

Стефан Бенедетти — автор только 1 книги по Айкидо. В настоящее время он живёт в Барселоне (Испания).

Организовал и возглавляет организацию айкидо Мутокукай Европа (Mutokukai Europe). В некоторых странах мира существуют её филиалы.  

Бенедетти очень много времени уделяет пропаганде айкидо, в год он проводит около 12 семинаров в Европе, странах СНГ, Северной Африке.

С 1996 года он ежегодно проводил семинары в странах СНГ. 

С 1997 года он ежегодно проводил семинары в Элисте.

В 2010 году Стефану Бенедетти присвоено звание шихана. Продолжает тренировки в своём додзё — «Мутокукан».

Ссылки 
 Mutokukai Masters

Примечания